Мальковский — фамилия:

 Мальковский, Владимир Сергеевич (1951—2003) — советский и эстонский государственный деятель.
 Мальковский, Михаил Георгиевич (1947—2021) — советский и российский учёный.

См. также 
 Малковски